Girne (stad), stad op Cyprus
 Girne (district), district in Cyprus